Pfarrkirche Weißkirchen steht für:

 Pfarrkirche Weißkirchen an der Traun, Weißkirchen an der Traun, Dekanat Wels-Land, Diözese Linz 
 Pfarrkirche Weißkirchen in Steiermark, Weißkirchen in Steiermark, Dekanat Judenburg, Diözese Graz-Seckau 

Siehe auch:
 Pfarrkirche Weißenkirchen